Planet Internet, een voormalige internetprovider
Planet (motorfiets), een historische, Engelse motorfiets
Planet (band), een Nederlandse band
Planet (locomotief), een Engelse stoomlocomotief